Lluís Martí Bielsa (1921), polític català.
 Lluís Martí i Bosch (1927 - 2013) fou un promotor social català, fundador de la Federació Catalana de Voluntariat Social.
 Lluís Martí i Ximenis (1856-1922), polític mallorquí.
 Lluís Martí Magro, físic català
 Lluís Martí (poeta), poeta del segle XVI-XVII